Contea di Worth o Worth County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Worth (Georgia)
 Contea di Worth (Iowa)
 Contea di Worth (Missouri)